Sobek může být:
 Sobek (mytologie) – egyptské božstvo
 Sobek (pohoří) – pohoří v Jižní Koreji

příjmení 
 Burján Sobek z Kornic 
 Evžen Sobek 
 Jan Sobek (1831–1914)
 Franz Sobek (1903–1975) – rakouský sběratel umění, politik a mecenáš
 Hanne Sobek (Johannes Sobek; 1900–1989) – německý fotbalista
 Ludvík Sobek
 Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka (; 1618–1675) – český duchovní, pražský arcibiskup
 Soběslav Sobek (1897–1942) – český lékař a odbojář popravený nacisty
 Werner Sobek (* 1953) – německý stavební inženýr a architekt
 Wolfgang Sobek (* 1946) – německý chemik

Podobná příjmení 
 Sobková 
 Helena Sobková